L'Oblast autonome tchouvache a été créé le .

 У истоков Чувашской Автономии
 Даниил Эльмень - герой или аутсайдер чувашской истории?

Oblast autonome en Union soviétique